На́фта, НАФТА:

 Нафта — продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти (также лигроин или нефтяной спирт);
 «Нафта» — бывший словенский футбольный клуб из города Лендава;
 «Нафта» — прежнее название латвийского футбольного клуба «Вента» из Кулдиги, представлял Вентспилс;
 «Нафта» — название литовского футбольного клуба «Мажейкяй» из одноимённого города в 2001—2002 годах.
 Нафта или Нефта — город и оазис в Тунисе, в вилайете Таузар.
Аббревиатура
 НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле.

См. также 
 «Нафта Москва» — российский инвестиционный холдинг.
 «Нафтан» — нефтеперерабатывающее предприятие в промзоне города Новополоцка.
 «Нафтан» — белорусский футбольный клуб из города Новополоцка.
 «Нафт Тегеран» — иранский футбольный клуб, созданный в 1950 году Национальной иранской нефтяной компанией.